Stegna steht für:
 Stegna, ein Ort in der polnischen Woiwodschaft Pommern; Sitz der:
 Gmina Stegna, Landgemeinde in der polnischen Woiwodschaft Pommern
 Stegna (Archangelos), eine Bucht und Ortsteil des Ortes Archangelos auf der griechischen Insel Rhodos